Джим Лесли (, ?, , Шотландия — ?) — шотландский футболист, нападающий, поигравший за «Сандерленд» и «Клайд». Автор первого мяча на стадионе «Рокер Парк».

Футбольная карьера 
Родившийся в Шотландии Лесли свою карьеру начал в местных клубах. В английский футбол, в «Сандерленд», он перешёл из «Клайда», который в то время был аутсайдером первого Шотландского дивизиона. В «Сандерленде» Джим дебютировал 4 сентября 1897 года в выездном матче с «Шеффилд Уэнсдей», выигранном 1:0 благодаря голу Хью Моргана. В первом для нападающего сезоне в новом клубе он стал одним из лучших бомбардиров (забив также как Джон Браун и Хьюи Уилсон 8 голов), а команда заняла второе место в чемпионате, остав от чемпиона «Шеффилд Юнайтед» на пять очков. В следующем чемпионате Уилсон снова забивает больше всех в команде (на этот раз 9 голов, став лучшим единолично), однако команда опускается на 7 место. В этом сезоне Лесли забил свой самый памятный для поклонников команды гол: 10 сентября 1898 года в домашнем матче против «Ливерпуля» Лесли за шесть минут до конца матча забивает единственный гол, и он становится первым забитым на новой арене клуба — стадионе «Рокер Парк». Этот стадион служил домашней ареной команды в течение почти 100 лет и принимал матчи чемпионата мира по футболу 1966 года.

В двух следующих сезона результативность Лесли упала, и он был вынужден покинуть команду (поучаствовав в серебряном для команды сезоне 1900/01). Всего за четыре сезона в «Сандерленде» в официальных турнирах нападающий сыграл 99 матчей, в которых забил 26 голов (в том числе три дубля).

Достижения 
Серебряный призёр чемпионата Англии (2) — 1898, 1901

Бронзовый призёр чемпионата Англии (1) — 1900

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на theStatCat

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Клайд»